Tomten kan syfta på:

 Tomten – en avgränsad jordyta (fastighet), se tomt
 Tomten  – gårdens skyddsväsen i nordisk folktro, se tomte
 Jultomten – i modern mytologi det väsen som kommer med julklappar i juletid
 Tomten (dikt) – en dikt av Viktor Rydberg
 Tomten (film) – en kortfilm från 1941, med dikten som förlaga
 Ångslupen Tomten
 Fabriken Tomten - en fabrik för tillverkning av skurmedel, tvål med mera i Göteborg
 Johan "Tomten" Johansson (1936–2008), legendarisk Hammarby-supporter och TV-profil